Evropska radiodifuzna zveza (ERZ) (angleško: European Broadcasting Union (EBU); francosko: Union Européenne de Radio-Télévision (UER)) je zveza trenutno 74 radijskih in televizijskih postaj iz 54 evropskih, severnoafriških in bližnjevzhodnih držav. Sedež EBU-ja je v Ženevi.

Zgodovina 
Zveza je bila ustanovljena 2. februarja 1950 na konferenci v britanskem mestu Torquay z namenom izgradnje mreže za izmenjavo poročil. Nadaljnji namen ustanovitve je bila vzpostavitev hitre in standardizirane radijskotelevizijske tehnologije. Sprva je zveza imela 23 članic, to so bile radijske postaje iz Evrope in Sredozemlja.

Leta 1956 je EBU prenašala prvi izbor za skladbo držav članic Evropske radiodifuzne zveze, znano kot Pesem Evrovizije. Gre za najbolj poznano produkcijo EBU-ja, ki jo vsako leto izvede televizijska postaja iz države, ki je predhodnje leto zmagala na izboru.

Poleg članic so v zvezi kot pridružene članice tudi postaje iz držav, ki so oddaljene od Evrope (Kanada, Japonska, Mehika, Brazilija, Indija, Hongkong in ZDA).

Članice EBU-ja

Aktivne članice

Zunanje povezave 
 

 
Mednarodne organizacije
Ustanove v Ženevi
Ustanovitve leta 1950